Asprey steht für:
 Asprey, ein traditionsreicher Juwelier in London, England

Asprey ist der Familienname folgender Personen:
 Bill Asprey (* 1936), englischer Fußballspieler und Fußballtrainer
 Dave Asprey (* 1973), US-amerikanischer Unternehmer und Autor
 George Asprey (* 1966), britischer Schauspieler
 Winifred Asprey (1917–2007), US-amerikanische Mathematikerin und Informatikerin